Aceh Timur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz und Sonderregion Aceh. Stand 2021 leben hier circa 430.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Aceh Timur ist die Stadt Idi Rayeuk.

Geographie 
Der Regierungsbezirk Aceh Timur liegt im Nordosten von Aceh an der Küste. Er grenzt im Osten an die kreisfreie Stadt Langsa sowie den Regierungsbezirk Aceh Tamiang. Im Süden grenzt Aceh Timur an den Kabupaten Gayo Lues und im Westen an die Regierungsbezirke Aceh Tengah, Bener Meriah und Aceh Utara. Die Straße von Malakka bildet die natürlich Abgrenzung im Norden. Administrativ unterteilt sich Aceh Timur in 24 Distrikte (Kecamatan) mit 513 Dörfern (Gampong) bzw. 45 Mukim. Mehrere Gampong bilden ein Mukim, eine Sonderverwaltungseinheit, die in Indonesien nur in Aceh existiert.

Einwohner 
2021 lebten in Aceh Timur 429.094 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 79 Personen pro Quadratkilometer. 99,9 Prozent der Einwohner sind Muslime. Daneben gibt es noch vereinzelt Christen und Buddhisten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Aceh
Geographie (Sumatra)